Монте-Изола — объекты в Италии:

 Монте-Изола (коммуна)
 Монте-Изола (остров)